Синькевич - фамилия.

 Синькевич, Александр Фёдорович (1903 — 1996) — епископ Русской Православной Церкви Заграницей, архиепископ Лос-Анджелесский и Южно-Калифорнийский.
 Синькевич, Вячеслав Игоревич (род. 1991) — российский пловец.
 Синькевич, Михаил Александрович — дирижёр Мариинского театра.
 Синькевич, Фёдор Николаевич (1876 — 1946) — русский священник, монархический деятель.